Friedrich von Radler ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Radler (Schriftsteller) (1847–1924), österreichischer Jurist und Schriftsteller 
 Friedrich von Radler (Maler) (1876–1942), deutscher Maler